Teetz steht für:

 Teetz (Kyritz), Wohnplatz der Stadt Kyritz, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg

Personen:

 Annaliese Teetz (1910–1992), erste Kapitänin in Deutschland

 Olaf Teetz (* 1960), deutscher Basketballspieler
 Petra Teetz (* 1962), deutsche Romanistin, Volkskundlerin und Autorin 

Siehe auch:

 Tetz (Begriffsklärung)